Gauntlet (engl.: Handschuh mit langer Stulpe, im Gegensatz zum stulpenlosen Glove) bezeichnet unter anderem folgende Dinge:

in der englischen Sprache:
 ursprünglich den stets bestulpten Eisenhandschuh einer Ritterrüstung
 davon abgeleitet, einen Fehdehandschuh oder Kampfhandschuh
 den bestulpten Leder- oder Stoff-Schutzhandschuh von Handwerkern, Sportfechtern oder Reitern
 die fingerlose, bis zum Ellbogen reichende Galastulpe der weiblichen Festtagsgarderobe

im Militär:
 running the gauntlet – die einstige Spießrutenstrafe auf einem Segelschiff
 ein von 1933 bis 1936 produziertes britisches Jagdflugzeug, siehe Gloster Gauntlet
 Operation Gauntlet – militärische Operation auf Spitzbergen (1941)
 SA-15 Gauntlet, den NATO-Codenamen des 1975 entwickelten russischen Luftabwehrraketensystems 9K330 Tor

in Kunst und Kultur:
 einen Film von 1977, siehe Der Mann, der niemals aufgibt (Originaltitel: The Gauntlet)
 ein Computerspiel aus dem Jahr 1985, siehe Gauntlet (Computerspiel)
 ein 2001 veröffentlichtes Lied der irisch-amerikanischen Folk-Punk-Band Dropkick Murphys

im Sport:
 Gauntlet-Match, eine Matchart im professionellen Wrestling

in der Geographie:
 Gauntlet Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika